

Religieux 
Un bréviaire est un livre liturgique.

Juridique 
On emploie aussi le terme de bréviaire pour des documents qui synthétisent et commentent des codes : le meilleur exemple est le Bréviaire d'Alaric.

Autres